Numele Pepe se poate referi la:
Pepe (cântăreț)
Pepe (fotbalist).